Aldo Giannotti (1921) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Claudia Giannotti (1937) – attrice italiana
 Donato Giannotti (1492-1573) – scrittore e politico italiano
 Pio Giannotti, nome secolare di Damiano da Bozzano, noto anche come Frei Damião (1898-1997) – religioso e missionario italiano naturalizzato brasiliano
 Primo Giannotti (...–...) – allenatore di calcio uruguaiano, commissario tecnico dell'Uruguay nel 1928
 Stefano Giannotti (1989) – pallavolista italiano
 Vasco Giannotti (1942) – politico italiano

Pagine correlate 

Gianotti